Раба́ул — топоним.
 Рабаул () — порт на северо-восточном берегу острова Новая Британия в составе государства Папуа — Новая Гвинея.
 Рабаул () — крупная кальдера на полуострове Газелле в Восточной Новой Британии, Папуа — Новая Гвинея.